Айдарово — название населённых пунктов в России:

 Айдарово — село в Рамонском районе Воронежской области.
 Айдарово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Айдарово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Айдарово — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.
 Айдарово — деревня в Тюлячинском районе Татарстана.
 Айдарово — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Айдарово — деревня в Козловском районе Чувашии.